S-платформа, была заднеприводной спортивной автомобильной платформой Nissan, выпускавшейся с 1976 по 2002 модельный год. Она продавалась на всех основных рынках, где были доступны автомобили Nissan. Обычно она оснащалась рядным четырехцилиндровым двигателем и имела четыре сиденья в конфигурации «два плюс два».

Модель/Двигатель/Регион продажи 

Использованная литература

 (на Японском) Nissan Museum: Silvia
 Club S12 owners' resource.
 Англоязычная статья Википедии

Примечания 

Платформа